Centropogon (dierengeslacht), een geslacht van schorpioenvissen
Centropogon (plantengeslacht), een geslacht uit de klokjesfamilie